NGC 4026 (другие обозначения — UGC 6985, MCG 9-20-52, ZWG 269.29, PGC 37760) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 4026 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 4026 в группу также входят ещё 42 галактики.

В галактике обнаружена сверхмассивная чёрная дыра, масса которой оценивается в 108.33±0.109 (166-275 миллионов) масс Солнца.

Примечания 

 

4026
Большая Медведица (созвездие)